La Bibliothèque des miroirs est une collection d'essais sur les grandes thématiques de la culture populaire, éditée par Les moutons électriques.

La collection, codirigée par Julien Bétan et André-François Ruaud, vise à constituer une sorte de vaste encyclopédie, dont chaque volume constitue une entrée. Il s'agit d'une collection d’essais / beaux livres consacrés aux grands thèmes, personnages et créateurs de la culture populaire contemporaine (les imaginaires issus de la culture de masse), avec une importante iconographie.

Titres publiés dans la série principale 
 Zombies ! (Julien Bétan et Raphaël Colson), Les moutons électriques, 2009
 Guerre des mondes ! L'invasion martienne de Wells à Spielberg (Jean-Pierre Andrevon, Les moutons électriques, 2009
 Space opera ! L'imaginaire spatial avant 1977 (André-François Ruaud et Vivian Amalric), Les moutons électriques, 2009
 Le Dico féerique Tome 1 - Le règne humanoïde (André-François Ruaud), Les moutons électriques, 2010
 Sexe ! Le trouble du héros (Alexandre Mare), Les moutons électriques, 2010
 Steampunk ! L'esthétique rétro-futur (Étienne Barillier), Les moutons électriques, 2010
 Le Dico féerique Tome 2 - Le règne animal (André-François Ruaud), Les moutons électriques, 2010
 Vampires ! Une histoire sanglante (Élisabeth Campos et Richard D. Nolane), Les moutons électriques, 2010
 Bit-lit ! L'amour des vampires (Sophie Dabat), Les moutons électriques, 2010
 Psychogéographie ! Poétique de l'exploration urbaine (Merlin Coverley), Les moutons électriques, 2011
 Super-héros ! La puissance des masques (Jean-Marc Lainé), Les moutons électriques, 2011
 Monty Python ! Petit traité d'iconoclasme (Patrick Marcel), Les moutons électriques, 2011
 Génériques ! Les séries am&ricaines décryptées (Éric Vérat), Les moutons électriques, 2012
 Rétro-futur ! Demain s'est déjà produit (Raphaël Colson), Les moutons électriques, 2012
 Extrême ! Quand le cinéma dépasse les bornes (Julien Bétan), Les moutons électriques, 2012
 Créatures ! Les monstres des séries télé (Amandine Prié et Joël Bassaget), Les moutons électriques, 2012
 Apocalypses ! Une brève histoire de la fin des temps (Alex Nikolavitch), Les moutons électriques, 2012
 Joypads ! Le design des manettes (Nicolas Nova et Laurent Bolli), Les moutons électriques, 2013
 Zombies ! nouvelle édition augmentée (Julien Bétan et Raphaël Colson), Les moutons électriques, 2013
 Futurs? La panne des imaginaires technologiques (Nicolas Nova), Les moutons électriques, 2014)
 Cosmonautes ! Les conquérants de l'espace (Alex Nikolavitch), Les moutons électriques, 2014
Tout le steampunk ! (Étienne Barillier &Raphaël Colson), Les moutons électriques, 2014
Trolls ! Étude d'une mythologie (John Lindow), Les moutons électriques, 2015
Sorcières ! Le sombre grimoire du féminin (Julie Proust Tanguy), Les moutons électriques, 2015
Jeux vidéo ! Une histoire du 10e art (Philippe Tomblaine), Les moutons électriques, 2015
Cthulhu ! (Patrick Marcel), Les moutons électriques, 2017

Titres publiés dans la série secondaire de monographies sur la BD 
 Jim Steranko, tout n'est qu'illusion (Guillaume Laborie), Les moutons électriques, 2009
 Les Apocalypses de Jack Kirby (Harry Morgan (auteur) et Manuel Hirtz), Les moutons électriques, 2009
 Hayao Miyazaki, cartographie d’un univers (Raphaël Colson et Gaël Régner), Les moutons électriques, 2010
 Alan Moore, tisser l'invisible (Julien Bétan) (dir.), Les moutons électriques, 2010
 Frank Miller, urbaine tragédie (Jean-Marc Lainé), Les moutons électriques, 2011
 Mythe & super-héros (Alex Nikolavitch), Les moutons électriques, 2011
 Grant Morrison, (R)évolutions (Yann Graf), Les moutons électriques, 2011
 Steve Ditko, l'artiste aux masques (Tristan Lapoussière), Les moutons électriques, 2012
 Naoki Urasawa, l'air du temps (Alexis Orsini), Les moutons électriques, 2012
 Stan Lee, Homère du XXe siècle (Jean-Marc Lainé), Les moutons électriques, 2013

Titres publiés dans le format beau-livre couleur 

Hayao Miyazaki, cartographie d'un univers (Raphaël Colson & Gaël Régnier), Les moutons électriques, 2010
Panorama illustré de la fantasy & du merveilleux (André-François Ruaud), Les moutons électriques, 2015
Hayao Miyazaki, nuances d'une œuvre (Victor Lopez), Les moutons électriques, 2018
Japon ! Panorama de l'imaginaire japonais (Julie Proust Tanguy), Les moutons électriques, 2018
Le Dico féerique, intégrale (André-François Ruaud), Les moutons électriques, 2019
Conan ! De barbare à souverain (Simon Sanahujas), Les moutons électriques, 2019
Paranormal ! Enquête aux frontières de l'inexpliqué (Philippe Tomblaine), Les moutons électriques, 2019

Lien externe 
 Site officiel de la collection

Culture populaire
Collection de littérature de science-fiction
Collection de littérature de fantasy
2009 en science-fiction